Кимбол има више значења:
 Округ Кимбол (Небраска)
 Кимбол (Јужна Дакота)
 Кимбол (Западна Вирџинија)
 Кимбол (Минесота)
 Кимбол (Небраска)
 Кимбол (Тенеси)